Il Partito Popolare Democratico (PPD) può riferirsi ai seguenti partiti politici:

Partito Popolare Democratico (Canada) – ex partito politico canadese.
Partito Popolare Democratico (Nigeria) – partito politico nigeriano.
Partito Popolare Democratico (Porto Rico) – partito politico portoricano.
Partito Popolare Democratico (Svizzera) – partito politico svizzero.
Partito Popolare Democratico (Turchia) – ex partito politico turco.